Ханс Олаф Гильдебранд (1842—1913) — шведский историк культуры.

Биография 
Сын Брора Эмиля Хильдебранда. Был главным секретарем Международного антропо-археологического конгресса в Стокгольме (1874); состоял профессором доисторической археологии в Стокгольмском университете. Член-корреспондент СПбАН c 05.12.1892 — по историко-филологическому отделению (разряд историко-политических наук).

Труды 
 «Svenska folket under hedna tiden»;
 «Lifvet p å Island under sagotiden»;
 «Africa i våre dagar»; «De forhistorica folken in Europa»;
 «Den Kirkliga Konsten in Swerige under medeltiden»;
 «Troas och Homeros' Troja»;
 «Sweriges medellid»;
 «Trånäldre tidёd».

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Уппсальского университета
Историки по алфавиту
Историки Швеции
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Шведского общества антропологии и географии